Luc Gonin, né en 1982, est un auteur francophone membre de l'Association des Autrices et Auteurs de Suisse. Docteur en droit de l'Université de Genève, il a publié des nouvelles et des romans et a rédigé une tragédie musicale ainsi qu'une pièce de théâtre. Il a également obtenu une mention en poésie dans le cadre du Salon international du livre à Genève en 2003. Plusieurs monographies en droit public sont également parues (voir Ouvrages publiés).    

Dans le cadre de ses travaux, il a notamment développé le concept de "jugislateur" ainsi que celui de "droit convenstitutionnel".

Ouvrages publiés 
Tous ses ouvrages de fiction sont publiés aux éditions Mon Village (Suisse) :
 Cadences d'existences (2004) ;
 Concerti infinis (2006) ;
 New York: Le crépuscule d'un géant (2009).
L'auteur a également publié différents ouvrages et articles juridiques. Les ouvrages principaux sont :
 L'obsolescence de l'Etat moderne : Analyse diachronique et contextuelle à l'exemple de l'Etat français (2011, Schulthess), avec préface du Prof. Christian Behrendt (Université de Liège) ;
 La liberté religieuse : La situation juridique au sein du Conseil de l'Europe et en Suisse (2013, Schulthess) ;
 Les droits de l'homme en pratique : analyse comparative du droit à la vie, de la liberté religieuse, de la liberté d'expression, et conséquences théoriques (2013, Helbing et Lichtenhahn) ;
 Droit constitutionnel suisse : Fondements, institutions et défis (2015, Schulthess)
 Commentaire pratique de la CEDH - Art. 1 à 18 (avec Olivier Bigler; 2018, Lexis Nexis et Stämpfli).

Références

Liens externes 

 .
 Recension de l'ouvrage intitulé L'obsolescence de l'Etat moderne (2011), dans la Revue française de droit constitutionnel, par Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, dir. de recherches au CNRS (http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RFDC_091_0695) 

Naissance en 1982
Écrivain suisse du XXIe siècle